Быково — село в Шипуновском районе Алтайского края России. Входит в состав Российского сельсовета.

География 
Село находится в центральной части Алтайского края, в пределах степной зоны Предалтайской равнины, на левом берегу реки Алей, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к юго-западу от села Шипуново, административного центра района. Абсолютная высота — 190 метров над уровнем моря.

Климат характеризуется как континентальный. Средние показатели температуры воздуха в зимний период находятся в диапазоне между −15 и −10 °C, летом — в диапазоне между 15 и 20 °C. Количество осадков, выпадающих зимой, в среднем составляет 187 мм, летом — 273 мм.

История 
Основано в 1776 году. По данным 1926 года имелось 328 хозяйство и проживал 1731 человек (в основном — русские). Действовала школа I ступени. В административном отношении село являлось центром Быковского сельсовета Шипуновского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от 676 чел.

Известные уроженцы, жители 
Вениамин Андреевич Бармин (1928—2018) — советский журналист, один из основоположников пензенского телевидения. Заслуженный работник культуры РСФСР (1978).

Баталов, Сергей Александрович  — российский писатель и журналист, собственный корреспондент.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района